sinaasappelhuid, een onschuldig cosmetisch probleem
cellulitis (medisch), een ernstige ontsteking van de huid en onderliggende weefsels